Municipio de Hale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hale (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Garland.
 Municipio de Hale (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Hale (condado de Jones, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Hale (condado de McLeod, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de McLeod.
 Municipio de Hale (condado de Hardin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hardin.